Krambambula – starobiałoruska nalewka
 Krambambula – białoruska grupa rockowa
